Otočje Australes, Francuska Polinezija
 Argentinski Austral (Australes), bivša argentinska valuta